Warner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Warner
 Richard Warner